

Geografia 
Busoni (Burundi) – comune del Burundi nella Provincia di Kirundo

Persone 
Ferruccio Busoni (1866-1924) – pianista e compositore italiano
Giovanni Busoni (1913-1973) – calciatore e allenatore di calcio italiano
Jaures Busoni (1901-1989) – politico e giornalista italiano
Manlio Busoni (1907-1979) – attore e doppiatore italiano
Vanna Busoni (1939) – attrice e doppiatrice italiana

Altro 
 Casa Busoni – casa museo dell'omonimo pianista ad Empoli